Marcel Francisci (1920-1982), homme d'affaires corse.
 Marcel Francisci (né en 1969), homme politique corse, neveu de Marcel Francisci.
 Pietro Francisci (1906-1977), cinéaste italien.
 Roland Francisci (1938-2006), homme d'affaires et homme politique français.